Strompach oder Štrompach (weibliche Form Štrompachová) ist der Familienname folgender Personen:

 Ľudovít Štrompach (1923–2009), slowakischer Maler und Restaurator für Gemälde und Skulpturen
 Magdaléna Štrompachová (1919–1988), Malerin, Restauratorin für Gemälde und Skulpturen und Pädagogin

Siehe auch:
 Strombach